Боланьо — фамилия.
 Боланьо, Роберто (1953—2003) — чилийский поэт и прозаик, сын эмигрантов из Галисии и Каталонии.
 Боланьо, Хорхе (род. 1977) — колумбийский футболист, полузащитник.